Финале Мађарског купа 2017. је одлучило о победнику Мађарског купа 2016/17., 77. сезоне мађарског премијерног фудбалског купа. Утакмица је одиграна 31. маја 2017. године а учесници финалне утакмице су били ФК Вашаш и ФК Ференцварош. Утакмица је одиграна у Групама арени пред 14.970 гледалаца.

Дана 29. маја 2017. Петер Шојмоши је одређен за судију финала Купа Мађарске 2017.

У 80. минуту Герге Ловренчич, мађарски репрезентативац, задобио је повреду када је у борби за лопту главом се сударио са играчем Вашаша Бенедек Мурком. Ловренчич се срушио и на минут изгубио свест. Одмах након несреће пребачен је у болницу у улици Ужоки, која се налази у Зуглу. Срећом по њега опоравио се у року од 24 сата.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница савеза 
 Званична страна купа 

2017
Фудбал у 2017.
ФК Вашаш
ФК Ференцварош
Спорт у Будимпешти